Фёдор Трофи́мович Святе́нко ( — ) — советский военный деятель, участник трёх войн — Гражданской войны в Испании, боёв на Халхин-Голе, участник Великой Отечественной войны, командир 210-го мотострелкового полка 82-й мотострелковой дивизии 5-й армии Западного фронта. Кавалер Ордена Красного Знамени (1938) и Ордена Ленина (1942), майор.

Биография 
Фёдор Трофимович Святенко родился 3 марта 1904 года в селе Загрызово Купянского уезда Харьковской губернии, (ныне село Загрызово Боровского района Харьковской области Украины) в семье крестьянина.

В 1921 году окончил семилетку в с. Сеньково, Купянского уезда, Харьковской губернии.

Довоенное время 
 В декабре 1926 года, Купянским РВК призван в РККА и назначен для прохождения службы в 3-й Кутаисский стрелковый полк 1-й Кавказской стрелковой им. ЦИК ССР Грузии дивизии Кавказской Краснознамённой армии. Где прослужил до 1928 года, первый год курсантом полковой школы, а с 1927 года младшим командиром.
 С армии демобилизовался в ноябре 1928 года и работал писарем Загризовского с/совета и одновременно состоял членом вышеупомянутого с/совета до 1932 года.
 В 1931 году окончил ускоренный 2-годичный вечерний ветеринарный техникум в г. Купянск, но по этой специальности не работал, так как был избран председателем колхоза в своём селе. В сентябре этого же года, был принят в члены ВКП(б) Купянским РК КП/б/.
 С января по май 1932 года председатель правления в Загрызовском потребительском обществе.
 В мае 1932 года, Купянским РВК призван на сверхсрочную службу и назначен для прохождения службы в 67-й стрелковый Купянский полк 23-й стрелковой Краснознаменной ордена Ленина дивизии, на должность помощника командира взвода.
 В октябре 1932 года был послан учиться в Одесскую пехотную школу (ныне Одесская военная академия), которую окончил в ноябре 1935 года и назначен для дальнейшего прохождения службы в 81-й стрелковый Краснознаменный полк 27-й стрелковой Омской Краснознаменной дивизии им. Итальянского Пролетариата на должность командира взвода полковой школы.
 В период с 1932 года и до 1937 года работал на партийной работе, в начале групоргом в Одесской пехотной школе, а с 1935 по 1937 годы парторгом в полковой школе 81-го стрелкового Краснознаменного полка 27-й стрелковой Омской Краснознаменной дивизии им. Итальянского Пролетариата.
 В период службы в 81 стрелковом Краснознаменном полку был отчислен в распоряжение Разведывательного управления РККА и по линии этого управления под псевдонимом «Льюис» участвовал в Гражданской войне в Испании. По возвращении в СССР 17 июня 1938 года за выполнение особого правительственного задания Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1938 года был награждён Орденом Красного Знамени. В этом же году было присвоено военное звание капитан.
 С июля 1938 по июль 1939 года командир батальона, начальник штаба 142 стрелкового полка 5-й стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии им. Чехословацкого пролетариата Белорусского особого военного округа.
 Приказом НКО СССР № 02946 от 16.07.1939 года, освобождён от должности командира батальона, 142 стрелкового полка и назначен в распоряжение командира 57 Особого корпуса, где проходил службу в должности помощника начальника отдела боевой подготовки штаба корпуса, но из-за большого стремления перейти на командно-строевую работу в войска, приказом ВС 17 армии № 0220 от 12.11.1940 года, назначен командиром батальона 601 мотострелкового полка 82 мотострелковой дивизии.
 В апреле 1941 года назначен начальником штаба 210 мотострелкового полка 82 мотострелковой дивизии.

Участие в Великой Отечественной войне 
В октябре 1941 года дивизия куда входил 210 МСП дислоцирующаяся в городе Баян-Тумен Монгольской Народной Республики, была переброшена под Москву и вошла в состав 5-й армии Западного фронта.

С 26 октября 1941 года 210 МСП вёл бои в районе: д. Труфановка, д. Болтино, д. Капань. В боях за вышеперечисленные населённые пункты полк уничтожил до 1900 солдат и офицеров врага (из них два полковника). Захвачено 9 пушек, 12 миномётов, 11 станковых и 17 ручных пулемётов, 82 грузовые автомашины, 7 легковых и 2 штабные машины, 3 зенитных орудия и много другого военного имущества. В районе деревни Труфановка было освобождено из плена 78 командиров и красноармейцев 50 стрелковой дивизии.

29 октября 1941 года полк отбил атаку батальона СС 7 пехотной дивизии немцев, в бою уничтожил 170 солдат и офицеров.

2 ноября 1941 года полк вступил в бой с превосходящими силами противника 197-й пехотной дивизией немцев и разгромил её основную группировку под д. Капань. Находясь в полуокружении, полк продолжал удерживать занимаемый рубеж обороны и нанёс противнику большие потери, уничтожив до полка вражеской пехоты. При этом было сожжено и подбито 25 танков противника, захвачено много другого военного имущества.

3 ноября противник при поддержке танков 6 раз переходил в атаку против 210 МСП. Полк показал исключительно высокую стойкость в обороне и нанёс противнику большие потери, уничтожив до 1000 солдат и офицеров. Сжег и подбил 49 танков противника и уничтожил много другого военного имущества.

В последующих боях с 4 ноября по 26 декабря 1941 года полк отбил 12 атак противника, уничтожил до 1000 солдат и офицеров, сжёг и подбил 26 танков, 47 автомашин противника. 210 МСП вместе с другими подразделениями дивизии и армии в целом, сыграл важную роль в стабилизации фронта обороны на этом направлении.

16 декабря 1941 года командир 210 МСП Н. Н. Соловьев назначается на должность командира 336-й сд. Начальник штаба капитан Святенко становится командиром 210 МСП.

Из боевой характеристики на командира 210 мотострелкового полка 82 мотострелковой дивизии капитана Ф. Т. Святенко:

13 января 1942 года штурмом был взят важный узел обороны гитлеровцев посёлок Дорохово, прикрывавший город Можайск и группировку их войск около Старой Рузы. После чего советским войскам была открыта дорога на Можайск и в тыл рузской группировке врага. Противник лишился важной рокадной дороги Дорохово-Верея. Гитлеровцы бежали из Дорохово под угрозой окружения бросив много техники. На Ляховских высотах была захвачена дальнобойная артиллерия, которая предназначалась для обстрела Москвы и парада на Красной площади.

15 января 1942 года командир 210 МСП капитан Святенко был представлен к награждению Орденом Ленина (посмертно)

Из наградного листа на капитана Святенко:

Три дня спустя пришёл приказ командования Западного фронта о присвоении ему военного звания майор.

За овладение посёлком Дорохово и городом Можайск 210-й мотострелковый полк был удостоен ордена Красного Знамени.

Командир 210 мотострелкового полка майор Ф. Т. Святенко похоронен в посёлке Дорохово Рузского района Московской области.

В газете «Московский большевик» № 73 (931) от 28.03.1942 года, была напечатана мало кому теперь известная заметка за подписями старшего политрука М. Булкина и младшего политрука А. Шестака, рассказывающая об одном из боевых эпизодов 82-й мотострелковой дивизии. Таких эпизодов у дивизии было много. За героизм и мужество личного состава в боях на Можайском направлении ей было присвоено звание 3-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Приказом НКО СССР № 78 от 7 марта 1942 года за проявленную отвагу в боях с немецкими захватчиками, стойкость, мужество, дисциплинированность и героизм личного состава 82-я мотострелковая дивизия преобразована в 3-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, полк которым командовал майор Ф. Т. Святенко, преобразован в 6-й гвардейский мотострелковый полк.

Семья 
 Жена — Лукерья Захаровна, урождённая Клименко (1910—1997)
 Дочь — Мария
 Дочь — Владилена
 Сын — Иван
 Сын — Валентин (1936—2006), жена — Надежда Константиновна Могильникова
 Сын — Олег
 Сын — Владимир

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Орден Ленина

Память 

 Военный мемориал в память павшим в Великой Отечественной войне в посёлке Дорохово Рузского района Московской области.
 * Имя воина увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
 81-й гвардейский мотострелковый Петроковский дважды Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк
 6-я гвардейская мотострелковая Львовская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Примечания

Литература

Ссылки 
 ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Обобщенный банк данных «Мемориал»
 Сайт частей Берлинского гарнизона
 «10otb.ru/person/81_svyatenko.html, В.Толстых».
 Аргументы и Факты/Опоздавший орден. Родные героя ВОВ узнали о награде спустя 70 лет
 Исторический формуляр 23-й гв. ОМСбр
 Решение Совета депутатов сельского поселения Дороховское Рузского муниципального района Московской области от 01.10.2007 № 56/27 «О флаге сельского поселения Дороховское Рузского муниципального района Московской области»
 Полковник Е. Болтин/Наступление на Дорохово/Известия 14.01.1942
 Поселок взят! К 70-летию освобождения поселка Дорохово от фашистской оккупации
 Дороховские алмазы/Рузский Курьер
 Освобождение Дорохово от немецко-фашистских захватчиков

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Участники гражданской войны в Испании
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Похороненные в Рузском городском округе